Esistono più comuni francesi con questo nome

Allons – Alpi dell'Alta Provenza
Allons – Lot e Garonna